Пло́ща Жовтне́вої револю́ції — назва площ у деяких містах колишнього СРСР, що були названі на честь Жовтневого перевороту 1917 року.

Площа Жовтневої Революції — площа у місті Алатир.
 Площа Жовтневої Революції — площа у місті Краснодар.

Колишні назви 
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва площі Мистецтв у місті Каховка.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва Майдану Незалежності у місті Київ.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва станції метро Майдан Незалежності у місті Київ.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва Соборної площі у смт Костянтинівка, Миколаївська область.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва площі Визволення у місті Маріуполь.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва площі Куликове поле у місті Одеса.
 Площа Жовтневої Революції — колишня назва Соборної площі у місті Слов'янськ.

Див. також 
 Вулиця Жовтневої Революції

Площі